Sixteen (engl.: „sechzehn“) steht für:

Automodelle:
 Cadillac Sixteen
 Morris Sixteen
 Standard Sixteen
 Wolseley Sixteen

Stauseen in den Vereinigten Staaten:

Musik:
 Sixteen (Band), eine polnische Pop-Rock-Band